Раппапорт еврейская фамилия (варианты — Рапапорт, Раппопорт, Рапопорт). Известные носители:

 Раппапорт, Александр Гербертович (род. 1941) — архитектор, теоретик архитектуры, архитектурный критик, искусствовед.
 Раппапорт, Бен (род. 1986) — американский актёр.
 Раппапорт, Герберт Морицевич (1908—1983) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Раппапорт, Мориц (1808—1880) — врач, писатель.
 Раппапорт, Маврикий Яковлевич (Якимович, 1824, 1826 или 1827—1884) — издатель, театрально-музыкальный критик.
 Раппапорт, Яков — русский врач, поэт и филантроп, живший в XIX веке.
 Раппапорт, Эмиль Станислав (1877—1965) — польский еврейский юрист и публицист.

Также 
 Раппепорт, Гавриил Людвигович (1893—1938) — советский фотограф, фотокорреспондент.
Майкл Дэ́вид Рапапо́рт https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB